Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Silkeborg Idrætsforening nelle competizioni ufficiali della stagione 2016-2017.

Maglie e sponsor
Lo sponsor tecnico per la stagione 2016-2017 è Uhlsport, mentre lo sponsor ufficiale è Mascot. La divisa casalinga è composta da una maglia rossa, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi. Quella da trasferta è invece composta da una maglietta bianca, pantaloncini verdi e calzettoni bianchi.

Calciomercato

Sessione estiva

Stagione

Superligaen 2016-2017

Statistiche

Rosa

Note 

2016-2017